Канда — ведийский термин, топоним и фамилия:

Термин 
 Канда () — традиционное название для книги, представляющей собой раздел Атхарваведы (число которых 20 в обеих сохранившихся редакциях памятника).

Топонимы 
 Канда — коммуна в Италии, расположенная в регионе Венето.
 Канда — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Фукуока.
 Дзвели-Канда — село в Грузии, в области Мухрани, населенное ассирийцами.
 Канда — ликвидированное в 1938 году село. Располагалось на юге Мурманской области.
 Канда — железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Кэйхин-Тохоку, Тюо (Скорая) и Гиндза расположенная в специальном районе Тюо, Токио.

Гидронимы 
 Канда — губа в северо-западной части Кандалакшского залива.
 Канда — река в Мурманской области, впадает в Белое море.
 Канда — река в Свердловской области, приток Сосьвы.
 Канда — река в ХМАО, впадает в озеро Среднесатыгинский Туман.
 Канда — река в ХМАО, впадает в озеро Сатыгинский Туман.
 Канда — река в префектуре Токио, Япония (приток Сумиды).

Фамилия 
 Канда, Акэми (род. 1978) — японская сэйю и J-pop певица.
 Канда, Данило (род. 1961) — никарагуанский шахматист, международный мастер.
 Канда, Кацуо (род. 1966) — японский футболист.
 Канда, Киёо (1900—1970) — японский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Канда, Масатанэ (1890—1983) — генерал-лейтенант императорской армии Японии.
 Канда, Саяка (1986—2021) — японская актриса и певица.

См. также 
 Кандо
 Кастед-Кандо

Примечания